Виктор Ляршанде () — французский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Ляршанде входил в сборную Франции по регби, которая, обыграв Германию и Великобританию, стала победительницей турнира и получила золотые медали.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты Франции
Игроки сборной Франции по регби
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по регби